CREN est un signe qui peut désigner :
 les Conservatoire régional d'espaces naturels
 le Réacteur nucléaire de Kinshasa
le Centre de Recherche en Education de Nantes